San Cristoforo FS sarà una stazione della linea M4 della metropolitana di Milano il cui completamento è previsto per il 2024.

La stazione sarà situata a Milano in piazza Tirana, alle spalle del Naviglio Grande, e costituirà l'interscambio con la stazione di Milano San Cristoforo del servizio ferroviario suburbano di Milano.

Fungerà da stazione capolinea per la linea M4 e diventerà un importante collegamento tra il quartiere del Giambellino e il resto della città.

Storia 
Nel corso del 2015 sono iniziati i lavori di costruzione.

Note

Collegamenti esterni 
 

Linea M4 (metropolitana di Milano)
Stazioni della metropolitana di Milano